Myotis latirostris is een zoogdier uit de familie van de Vespertilionidae (gladneuzen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in Taiwan.

Gladneuzen
Dier uit het Oriëntaals gebied